Петобој у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржан је 9. марта. у Атлетској арени Атакуј.

Земље учеснице 
Учествовало је 8 такмичарки из 6 земље.

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

 	
Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Сатница

Резултати

Трка 60 метара са препонама 
Такмичење је почело у 11:25.

Скок увис 
Такмичење у скоку увис почело је у 12:05.

Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле почело је у 13:45.

Скок удаљ 
Такмичење у скоку удаљ почело је  у 17:05.

Трка на 800 метара 
Трка на 800 метара је почела у 19:35.

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2012. на сајту ИААФ-а

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Петобој на Светском првенству у атлетици у дворани